Capão Seco (Sidrolândia) — distrito do município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul

Capão Seco (Rio Grande) — distrito do município de Rio Grande, Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos